La Nueva Condomina es un centro comercial popular en Murcia que se encuentra al lado del Estadio Enrique Roca de Murcia , el cuál posee la categoría 4 de la UEFA. Los dos se construyeron a la vez.
Nueva Condomina de Murcia, es el centro comercial más grande y con más tiendas de la Región de Murcia. Tiene 118.000 m² de superficie comercial (solo el centro comercial y con un total de 202 tiendas). El centro comercial Nueva Condomina cuenta con gran variedad de tiendas, un cine con 15 salas, tiendas exteriores y establecimientos de hostelería.

Formas de llegar

Carretera 
Tiene fácil acceso desde la ciudad por la avenida Juan de Borbón desde el centro, viniendo desde Elche y Alicante bien por la A-7 (salida 759) o por la carretera N-340 desviándose por la RM-A-4 desde Cartagena o Lorca también por la A-7 (salida 763A) desviándose por acceso a centros comerciales desde Albacete por la continuación de la A-30 también desviándose por acceso a centros comerciales. Si utilizas un dispositivo GPS éstas son las coordenadas: N 38.0422222, W -1.1447222

Autobús

Tranvía 

Nueva Condomina cuenta con una parada de tranvía de la línea 1 que actualmente recorre la avenida Rey Juan Carlos.

Horarios 
El centro comercial abre de lunes a sábados y algunos días festivos. Tiene dos horarios:

 Horario de tiendas:

 Horario de ocio:

Establecimientos 
El centro comercial, tiene establecimientos como:

Bricolaje 
 Leroy Merlin

Deportes 
 Forum Sport Outlet
 Cancha
 Décimas

Electrodomésticos y Electrónica 
 MediaMarkt
 FNAC
 Apple
 Xiaomi
 Embargos a lo bestia

Restaurantes 
 McDonalds
 Burger King
 smöoy
 Lizarran
 Muerde la Pasta
 100 Montaditos
 Bombon Boss
 Cantina Mariachi
 Cotton Grill
 Don G
 Duffin Dagels
 Dulce Milenio
 Dunkin Coffee
 Belros
 Foster Hollywood
 Ginos
 Grada Sport
 Haagen-Dazs
 La Tagliatella
 Rawal Kebab
 Rey Rios
 Starbucks
 Thailicious
 The Good Burguer
 Tommy Mel´s
 Udon
 Vipsmart
 Wok Jhia

Moda 
 Zara
 H&M
 Pull&Bear
 Jack&Jones
Primark
Cortefiel
JD Sports
Amichi
Benneton
Berksha
Bijou Briggite
Botticelli
Brutal Zapas
C&A
Calzedonia
Celopman
Claire's
Deichmann Calzados
Desigual
Di Marco

Ocio

 Cinesa

Enlaces externos 
https://nueva-condomina.klepierre.es/historia

Arquitectura de Murcia
Nueva Condomina
Economía de la Región de Murcia